Kelly Trump (Gelsenkirchen, 27 de agosto de 1970), nome artístico de Nicole Trippelschritt, é uma atriz alemã de filmes pornográficos.

Biografia 
Kelly estudava para ser assistente dentária quando começou a dançar profissionalmente.

Em 1994,foi convidada por um amigo para fazer um trabalho como modelo erótica em filmes para adultos.

Recebeu um convite para atuar num filme que estava a ser rodado nas Caraíbas. Só depois de se iniciarem as gravações é que Kelly descobriu tratar-se de um filme pornográfico. Decidiu então seguir a sua carreira de atriz pornô. Trabalhou em produções alemãs e de outros países europeus. Fez também alguns filmes nos Estados Unidos.

Atualmente Kelly deixou o cinema adulto, trabalhando desde janeiro de 2005 como apresentadora para um programa de televisão da emissora alemã RTL.

Ligações externas 
 Site Oficial

Atores pornográficos da Alemanha
Apresentadores de televisão da Alemanha
Naturais de Gelsenkirchen